Världsmästerskapet i bandy för herrar 1997 var det 20:e världsmästerskapet i bandy för herrar och spelades i Sverige 1-9 februari 1997. Sverige vann turneringen före Ryssland och Finland.

Turneringen invigdes av Sveriges kung Carl XVI Gustaf. Turneringen var utspridd på flera orter, stora och små, och drog mycket publik. De 25 matcherna sågs totalt av 53 975 åskådare. Med sin seger stod det klart att Sverige dominerade världsbandyn i mitten av 1990-talet.

Sverige hade satsat stort på guld och redan den 20 mars 1996 hade Sveriges förbundskapten Stefan Karlsson tagit ut den svenska truppen .

Resultat

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Slutspelsträd

Kvartsfinaler

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Placeringsmatcher

Spelträd

Match om åttonde plats

Match om sjätte plats

Match om femte plats

Källor

Externa länkar

Bandysidan - Världsmästerskapet 1997
Bandytipset kalenderbiteri - Världsmästerskapet 1997

Sport i Sverige 1997
Internationella bandytävlingar i Sverige
Bandysäsongen 1996/1997
Sportevenemang i Vänersborg
1997
Sport i Fagersta kommun
Sport i Köpings kommun
Sportevenemang i Västerås
Sportevenemang i Trollhättan
Ludvika kommun
Gullspångs kommun
Sportevenemang i Katrineholm
Internationella sportevenemang i Stockholm
Sportevenemang i Skövde
Sport i Grums kommun